Sobol – samochód dostawczy produkowany przez Gorkowskij Awtomobilnyj Zawod
 Jan Sobol (ur. 1953) – piłkarz polski, reprezentant kraju
 Jan Sobol – czeski piłkarz ręczny, reprezentant kraju
 Wacław Sobol (1903-1981) – działacz polityczny, powstaniec śląski
 Wojciech Sobol – współzałożyciel i były członek kabaretu Kaczki z Nowej Paczki
 Andrzej Sobol-Jurczykowski (ur. 1951) – tłumacz literatury hiszpańskojęzycznej
 Ilja M. Sobol (ur. 1926) - sowiecki matematyk litewskiego pochodzenia

Zobacz też: soból – ssak z rodziny łasicowatych